Аше́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Орлеана, 22 км на північ від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 161 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 378,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ашер на сайті французького Національного інституту географії
 Ашер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ашер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер